Bertrand Lassaigne, né le 29 mars 1961 est un agriculteur bio français de Dordogne, en région Nouvelle-Aquitaine. Il est décédé le 11 février 2022 lors d’un accident de moto à Périgueux.

Biographie
En 1990, Bertrand Lassaigne s’installe en agriculture conventionnelle au Change en Dordogne sur une exploitation de 69 hectares. Il prend très vite conscience de l'intérêt pour l'autonomie des semences et il pressent la nécessité de trouver une alternative aux semences industrielles proposées par les semenciers dans l'optique de libérer les agriculteurs des droits de propriété imposés par l’industrie semencière.

Agriculture bio
En 1992, Il convertit son exploitation en agriculture biologique et cultive principalement des céréales et protéagineux (maïs, céréales à paille, méteils, soja, lentilles). Il met en place une gestion durable de toutes les étapes de la Production afin d’atteindre l’autonomie en semences tout en préservant et en conservant la biodiversité et la qualité des sols.

Engagements
En 2001, Il effectue un voyage au Guatemala. Il découvre alors que les paysans locaux ressèment leurs propres variétés et en ramènent des semences qu’il décide d’utiliser et de développer. Il est alors suivi par l’association AgroBio Périgord qui trouve cette démarche intéressante. Dans la continuité de la Déclaration d'Auzeville sur les semences paysannes, il se rend en 2004 au Brésil. il ramène de ce voyage des concepts jusque-là méconnus à l'instar de la sélection participative, qui est aujourd’hui encore au cœur du programme ou le concept de “Maison des Semences” qui permet à un agriculteur d’emprunter un lot de semences à la période des semis tout en s’engageant à retourner à la même "Maison de Semences".

Semences Paysannes
En 20 années, le programme "l’Aquitaine cultive la biodiversité" est passé d’une dizaine de variétés de maïs populations ramenées du Guatemala à plus d’une centaine collectées et expérimentées partout en France. AgroBio Périgord fait partie du Réseau National Semences Paysannes, créé en 2003 et composé aujourd’hui de plus de soixante-dix organisations, dont les objectifs sont notamment de diffuser des variétés populations ou paysannes (maïs, tournesol, céréales à paille, soja, etc.), mettre les paysans et les structures en réseau, assurer une veille juridique et défendre les droits des paysans à auto produire leurs semences à la ferme. Aujourd'hui, les intérêts de cette biodiversité cultivée pour l’autonomie des systèmes agricoles, la protection de l’environnement et la préservation de la souveraineté alimentaire sont reconnus par tous, dans le monde entier. Au travers de La Maison de la Semence Paysanne, chacun peut bénéficier des variétés populations.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 

 Réseau Semences Paysannes
 Semence paysanne

Liens externes
 Agrobio Périgord
 Fédération Régionale d'Agriculture Biologique de Nouvelle-Aquitaine
 Ferme de Ribeyrolles - Bertrand LASSAIGNE - AgroBio Périgord, http://www.agrobioperigord.fr/upload/FICHE-LASSAIGNE.pdf
 Déclaration d'Auzeville sur les semences paysannes, 27 et 28/02/2003, https://www.dailymotion.com/video/x5lkk0
 La maison des semences d’Agrobio Périgord, une alternative à la domination de l’agrobusiness 09/2012  https://vimeo.com/52484628 , en brésilien https://basta.media/Casas-de-semillas-campesinas-para
 L'Aquitaine Cultive la Biodiversité 13/02/2014 https://www.youtube.com/watch?v=4JnVtwBz6jE
 Reportage France 3 Nouvelle-Aquitaine 18/12/2018 . Bertrand Lassaigne et son soja résistant à la sécheresse  https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/dordogne/perigord/agriculture-qui-change-au-change-dordogne-1594861.html, https://www.youtube.com/watch?v=_Zouy-__Sk8&feature=youtu.be

Naissance en mars 1961
Agriculteur français
Décès en février 2022
Décès à Périgueux
Décès à 60 ans